

События 
 725—752 — Царь Канауджа (Средний Ганг) Яшоварман. Автор драмы «Триумф Рамы». Его придворный поэт Вакпатираджа.
 725—731 — Царёк Магадхи Дживитагупта II.
 После смерти Витреда Кент разделён между его сыновьями Эдбертом, Эльфриком и Этельбертом.

Родились 
 25 декабря — Суфьян ибн Уяйна, мекканский хадисовед.
 Бернар (сын Карла Мартелла) — каролингский граф Сен-Кантена, бастард Карла Мартелла.
 Грифон (сын Карла Мартелла) — сын Карла Мартелла, франкского майордома.
 Лю Чанцин — китайский поэт времён империи Тан.
 Этельберт II (король Кента).

Скончались 
 Витред (король Кента).
 Гуилог ап Бели — король Поуиса.
 Ротруда Трирская — первая супруга Карла Мартелла, мать Пипина Короткого, бабушка Карла Великого.

См. также